El término óxido de azufre puede aludir, en esta enciclopedia:

 al óxido de azufre (II) o monóxido de azufre, cuya fórmula es: SO; 
 al dióxido de azufre, cuya fórmula es: SO2;
 al trióxido de azufre, cuya fórmula es: SO3.

Óxidos de azufre